9-я воздушная армия может означать:

 9-я воздушная армия (СССР) — оперативное формирование (объединение, воздушная армия) авиации РККА Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.
 9-я воздушная армия (США, 1942) — воздушная армия ВВС США, 1942—1983 гг.
 9-я воздушная армия (США, 2009) () — воздушная армия ВВС США.